El término Euzkadi puede hacer alusión a:

 Euzkadi, un neologismo creado por Sabino Arana para designar a la patria vasca.

Publicaciones 
 Euzkadi, una revista nacionalista vasca publicada en Bilba] en 1911.
 Euzkadi, un periódico nacionalista vasco publicado en Bilbao entre 1913 y 1937.
 Euzkadi Roja, un periódico comunista vasco publicado por el Partido Comunista de Euskadi entre 1933 y 1937.
 Euzkadi, una revista de ideología nacionalista vasca publicada en Caracas, Venezuela, por exiliados vascos, desde 1942 a [950.
 Euzkadi, una revista de ideología nacionalista vasca publicada en Chile, por exiliados vascos, desde 1943 a 1944.
 Euzkadi, un boletín publicado por el Comité Extraterritorial del Partido Nacionalista Vasco en México, en 1959.

Otros 
 Euzkadi, un documental rodado en el País Vasco en 1933.